«Чужой: Воскрешение» (, также употребляется Чужой 4: Воскрешение) — американский фантастический фильм 1997 года режиссёра Жана-Пьера Жёне по сценарию Джосса Уидона. Четвёртая и заключительная часть классической тетралогии о враждебной инопланетной расе чужих.

Последний фильм в киносерии. Изначально Джосс Уидон написал сценарий для «Чужого 5», хотя Сигурни Уивер он не понравился, а сюжетные линии четвёртого фильма в итоге были продолжены в серии комиксов Aliens versus Predator versus The Terminator и книгах Aliens: Original Sin и Alien: Sea of Sorrows.

Фильм был выпущен 26 ноября 1997 года компанией 20th Century Fox и собрал в Северной Америке 47,8 миллиона долларов, что является наименее успешным результатов фильмов франшизы на этом континенте. Картина получила смешанные отзывы и собрала 113 миллионов долларов, в результате чего её общий валовой доход составил 161,4 миллиона долларов. Это был 44-й по кассовым сборам фильм в Северной Америке в 1997 году.

Сюжет 
Спустя 200 лет после гибели лейтенанта Эллен Рипли учёные на космическом военно-исследовательском корабле «Аурига» возвращают её к жизни путём клонирования. Будущую королеву Чужих извлекают из тела Рипли, её саму пока оставляют в живых. Тем не менее у Рипли обнаруживаются гены Чужих — за короткий период времени она демонстрирует великолепную обучаемость, мгновенную реакцию, физическую силу и некоторые способности, в частности, её кровь превращается в кислоту. К Рипли частично возвращается память, она предрекает военным гибель от воссозданных ими Чужих.

Королева Чужих быстро вырастает и начинает откладывать яйца. К «Ауриге» подлетает пиратский корабль под командой Фрэнка Элджина, наёмники доставляют «груз» — анабиозные капсулы с шахтёрами, захваченные на другом корабле. Учёные используют их как носителей для эмбрионов Чужих. Наёмники задерживаются на «Ауриге» на несколько дней для отдыха. В это время из заражённых людей появляются особи Чужих-трутней. Девушка Анали Колл из пиратской команды проникает в камеру Рипли, заявляя о своей цели — уничтожить Рипли и королеву, но обнаруживает, что королевы в ней уже нет. Военные объявляют Колл террористкой и пытаются разоружить наёмников, но те расправляются с солдатами, захватив одного из них (Ди Стефано) и доктора Рэна в заложники. 

Между тем две особи Чужих в одной из клеток убивают третью, её кровь прожигает пол камеры. Чужие совершают побег. Объявляется всеобщая эвакуация. В один из спасательных кораблей проникает Чужой, но его взрывает командующий базой генерал Перес, после чего становится добычей другого Чужого.

После бегства военных пираты пытаются добраться до своего корабля. Чужой убивает Элджина, но Рипли уничтожает монстра и присоединяется к наёмникам. Выясняется, что «Аурига» при чрезвычайных обстоятельствах автоматически возвращается на Землю. Рипли обнаруживает лабораторию, где обнаруживает образцы неудавшегося клонирования себя, после чего сжигает всю лабораторию из огнемёта. Наёмники находят чудом уцелевшего шахтёра Пурвиса и решают погрузить его в анабиоз, чтобы заморозить развивающегося в нём Чужого. Дальнейший путь пролегает через затопленные водой отсеки. Оторвавшись от погони, отряд попадает в гнездо Чужих, но наёмники с боем прорываются, потеряв двоих человек. Доктор Рэн обманом завладевает пистолетом, стреляет в Колл и устремляется к кораблю. Однако выясняется, что Колл является одним из андроидов последнего поколения. По просьбе Рипли Колл напрямую подключается к главному компьютеру «Ауриги» и даёт новое задание — корабль должен разбиться при столкновении с земной поверхностью в безлюдном районе.

Рипли чувствует приближение королевы. Королева также получила часть человеческих генов Рипли, благодаря чему перешла ко второй фазе воспроизводства — живорождению. На свет появляется чудовище, отдалённо напоминающее человека. Оно принимает Рипли за мать и убивает королеву, а также пленного доктора Гедимэна. Наёмники достигают корабля, где их поджидает Рэн, он захватывает Колл в заложники. Пурвис, почти достигнувший спасения, чувствует пробуждение монстра, хватает Рэна и прижимает его голову к своей груди. Чужой пробивает грудь шахтёра и голову Рэна. В последний момент Рипли успевает на борт, но человекоподобный монстр тоже проникает на корабль, где убивает Ди Стефано. Рипли, пользуясь доверием монстра, намеренно повреждает свою руку, брызгает кровью на иллюминатор, и монстра высасывает в космос через образовавшуюся дыру. «Аурига» взрывается от удара о землю. Корабль пиратов входит в земную атмосферу. Колл и Рипли смотрят на Землю из иллюминатора, и когда Колл спрашивает Рипли, что им теперь делать, та, улыбаясь, отвечает, что не знает, потому что чувствует себя здесь «чужой».

В ролях

Расширенная версия 

Версия, которая была впервые издана на DVD в сборнике «Alien Quadrilogy» в 2003 году, на 7 минут длиннее театральной как за счёт дополнительных сцен, так и за счёт альтернативных. В отличие от альтернативных версий предыдущих трёх фильмов, расширенная редакция четвёртого фильма привносит в сюжет мало чего-либо нового.

Производство 

Дэвид Гилер и Уолтер Хилл были категорически против какого-либо продолжения истории Чужого (вероятно, вследствие негатива, которым сопровождалось производство фильма «Чужой 3»), но студия «20th Century Fox» была не слишком довольна кассовыми сборами третьей части. Хотя при бюджете в 60 миллионов долларов, фильм собрал на сто миллионов больше, руководство студии рассчитывало на более крупные сборы. Четвёртый фильм был запущен в производство лишь потому, что в «Fox» посчитали, что ещё смогут «сорвать банк», если новый фильм по атмосфере ужаса и боев будет таким же, как первая и вторая части соответственно.

Сценарий 

В качестве сценариста студия выбрала Джосса Уидона. Неизвестно, была ли это личная задумка Уидона или он вспомнил слова Дэвида Гилера, сказанные им незадолго до премьеры «Чужого 3» (Гилер тогда пошутил, что если они захотят продолжить серию, то Эллен Рипли будет клонирована, дабы оставаться главной героиней), но в написанном им 30-страничном черновике главной героиней была Ребекка «Ньют» Джордан, которая спустя 200 лет после событий фильмов «Чужие» и «Чужой 3» была клонирована. Но когда он принёс свои наработки на студию, та попросила переписать всю концепцию под Рипли, так как Сигурни Уивер (до этого она неоднократно заявляла во всех интервью, что никогда не вернётся к роли Рипли) дала согласие на участие в четвёртой части — этому поспособствовал как гонорар в 11 миллионов долларов, так и должность сопродюсера и обещание «Fox» пойти на любые уступки актрисе. В сентябре 1995 года Уидон представил студии свой переработанный сценарий, который от итогового варианта мало чем отличался.

Утвердив сценарий Уидона, студия приступила к поискам режиссёра. С этим сразу возникли проблемы, ибо большого количества желающих снимать четвёртую часть не было: пост режиссёра предлагали Дэнни Бойлу, Питеру Джексону, Дэвиду Кроненбергу и Брайану Сингеру, но все они отказались, не проявив заинтересованности в проекте. Кандидатура Жан-Пьера Жёне приглянулась студии из-за его сюрреалистического фильма «Город потерянных детей». Жёне на тот момент только закончил писать сценарий «Амели» и поначалу тоже хотел отказаться, заявив, что не умеет снимать кино «по-голливудски», но студия заверила его, что это именно то, что нужно для воскрешения франшизы. Жёне получил полную свободу действий как в плане съёмок, так и в комплектации съёмочной группы. Так, главным оператором он взял Дариуса Хонджи и по его же протекции в фильм попали актёры Рон Перлман и Доминик Пинон, которые снимались в «Городе потерянных детей». Поскольку Жёне в тот период практически не знал английского языка, то для общения с англоязычными членами группы ему приходилось использовать переводчика и язык жестов. Параллельно Уидон получил задание переписать сценарий, сделав его менее затратным. Персонаж Сэн-Джуст был исключён уже в период кастинга, так как Чоу Юньфат отклонил предложение.

Съёмки 

Уивер согласилась сниматься из-за того, что «Fox» пообещала ей полную свободу действий. Для начала актриса попросила, чтобы съёмки проходили в США (предыдущие три фильма снимались в Великобритании), потому что период съёмок совпадал с участием в театральной постановке. Также актрисе приглянулся костюм, который должна была носить Хиллард.

Адаптации

Книги 
Поскольку Алан Дин Фостер поругался с продюсерами во время написания новеллизации по предыдущей части «Чужой 3», то когда ему было предложено написать новеллизацию по четвёртому фильму, он отказался. В итоге это стал единственный фильм в квадрологии, новеллизацию которого написал не он, а Энн Кэрол Криспин. В отличие от предыдущих трёх новеллизации, которые выходили за месяц до кинопремьер, эта часть была выпущена 27 ноября 1997 года, на следующий день после кинопремьеры. Издателем выступило «Уорнер-Аспект» (подразделение «Уорнер-Букз»). Подобно Фостеру Криспин использовала почти все сцены, которые позже вошли только в расширенную версию, но финал она взяла из прокатной версии. В 2014 году другое издательство «Тайтан-Букз», которому к тому моменту перешли все права на издание книгопечатной продукции о Чужих, выпустило второе издание новеллизации с небольшой редакторской правкой.

Эта четвёртая часть была единственной, которая не переводилась на русский язык вплоть до 2019 года, когда её издало издательство «АСТ» в переводе по второму изданию (перевод был выполнен Денисом Приемышевым и Алисой Тугушевой).

В 1993 году, за четыре года до выхода фильма, Марина Наумова и Глеб Киреев под одиночным псевдонимом «Алекс Ривендж» выпустили свою альтернативную четвёртую часть саги «Чужой-4:Контакт», в которой Рипли попадает в мир Чужих.

Критика 
Несмотря на масштабную рекламную кампанию, фильм получил смешанные отзывы. В частности, была раскритикована абсурдность сюжета, излишний гротеск, неудачное копирование концепции второй части и отсутствие атмосферы безысходности; однако были отмечены динамика и спецэффекты. Даже сам сценарист фильма Джосс Уидон был крайне недоволен картиной, заявив в 2005 году в одном из интервью, что Жёне сделал фильм, который невозможно смотреть. Негативную оценку дал Роджер Эберт в Chicago Sun-Times.

В Северной Америке премьера состоялась 26 ноября 1997 года и в конце первой недели кассовые сборы превысили 16 млн долл. Общие сборы в США составили 47,7 млн долл., что является наихудшим результатом среди фильмов из серии «Чужих». В международном прокате картина принесла 113,5 млн долл.

Сигурни Уивер в интервью LA Times призналась, что считает повествование о её героине незавершённым: «Я чувствую, что фанаты хотят увидеть, как закончится эта история. И могу представить, что мы её действительно закончим».

У актрисы были идеи насчёт того, как можно развить образ лейтенанта Рипли — испуганную девушку в первой части, воина в двух последующих и мутанта в четвёртом фильме. «Если бы мы сняли пятую часть, то не сомневаюсь, что над ней возобладала бы человеческая сторона личности», — пояснила Сигурни, намекнув на то, что в новой картине было бы что рассказать. В 2015 году появилась информация, что режиссёр Нил Бломкамп приступает к съёмкам нового фильма о Чужих, хотя в то же время промелькнула информация, что замысел Бломкампа проигнорирует третий и четвёртый фильмы. Однако в 2017 году Ридли Скотт заявил, что производство пятой части «Чужого» Нила Бломкампа остановилось ещё на этапе идеи. Тем не менее создатель франшизы отметил, что Сигурни Уивер может в будущем вернуться к своей роли.

Награды и номинации 
 1997 — премия «Bogey Awards».
 1998 — 6 номинаций на премию «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссёр (Жан-Пьер Жёне), лучшая актриса (Сигурни Уивер), лучшая актриса второго плана (Вайнона Райдер), лучшие спецэффекты (Питоф, Эрик Хенри, Алек Гиллис, Том Вудрафф-мл.), лучшие костюмы (Боб Рингвуд).
 2004 — номинация на премию «Сатурн» за лучшую коллекцию на DVD.

Примечания 

Фантастические фильмы 1997 года
Серия фильмов «Чужой»
Фильмы о клонировании
Фильмы на английском языке
Фильмы-квадриквелы
Фильмы США 1997 года
Фильмы Brandywine Productions